Арно I (, ; ок. 916 — ранее 27 ноября 957) — граф Комменжа и Кузерана с ок. 940 года, Каркассона и Разеса с ок. 934 года, родоначальник дома Фуа-Каркассон.

Биография

Происхождение 

Происхождение Арно в современных ему исторических источниках не упоминается. Однако существует генеалогическая реконструкция, сделанная Ж. де Жургеном на основании ономастических данных. Согласно ей Арно мог быть сыном графа Комменжа Аснара III.

Происхождения домов графов Комменжа и Каркассона.

Правление 

Арно управлял графствами Комменж и Кузеран совместно с братом Роже I.

Также потомки Арно управляли графствами Каркассон и Разес, однако обстоятельства, при которых эти владения перешли к ним от Беллонидов, неизвестны. По предположению Кристиана Сеттипани, Арно получил эти владения в качестве приданого своей жены Арсинды, которая, возможно, была дочерью графа Каркассона Акфреда II. Однако в данной гипотезе существуют хронологические и генеалогические проблемы. Неизвестно, кто именно был графом Каркассона между смертью Акфреда II (933/934 год) и первым упоминанием Роже I, старшего сына Арсинды и Арно, как графа Каркассона (950-е годы). Нет также никаких документальных упоминаний о правлении Арно Каркассоном, что было бы в том случае, если бы его жена унаследовала графство. Кроме того, среди потомков Арсинды и Арно не находится ни одного из имён, связанных с первыми графами Каркассона (Олиба, Акфред, Сунифред). На основании ономастических данных Тьерри Страссер выдвинул гипотезу, по которой Арсинда была сестрой графа Руэрга Раймунда II.

Имя Арно и его жены Арсинды стоит в акте о дарении аббатству Лезье, датированном апрелем 944 года, а также в акте о пожертвовании аббатству Монтолье, датированном 7 апреля 949 года.

В датированном 27 ноября 957 года акте упоминается Арсинда с сыновьями Эдом и Раймоном. Предполагается, что Арно умер ранее этой даты. Его владения были разделены между тремя сыновьями.

Брак и дети 
Жена: с ок. 925/935 года Арсинда (ок. 900 — ок. 959), возможно графиня Каркассона и Разеса с ок. 934. Дети:
 Роже I Старый (ок. 930/940 — после апреля 1011) — граф Кузерана и части графства Комменж с ок. 957 года, граф Каркассона с 950-х
 Эд (ум. до апреля 1011), граф Разеса
 Раймон (ум. после 989), граф части графства Комменж
 Луис
 Адемар
 Гарсия
 Амелиус
 дочь

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Графы Каркассона
Графы Разеса
Графы Комменжа
Правители Европы X века
Графы Кузерана
Родившиеся в 910-е годы
Умершие в 950-е годы